Lussac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lussac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Lussac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes